Nhơn Hòa (Long An)
 Nhơn Hòa (Gia Lai)
 Nhơn Hòa (Bình Định)